Iers voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Iers voetbalelftal onder 16 (vrouwen)